BDZ peut faire référence à :
  ;
 Base Delta Zéro, un code militaire dans l'univers de Star Wars.

BDŽ peut faire référence à :
 Balgarski darzhavni zheleznitsi, les chemins de fer bulgares.